Temple d'August de Barcelona, a l'antiga Bàrcino
 Temple d'August de Pula, a l'antiga Pola (Croàcia)
 Temple d'August de Tarragona, temple romà dedicat a August al recinte de culte del Fòrum Provincial de Tàrraco
 Temple d'August de Dougga un dels temples menors de Dougga